Subjekt kan henvise til flere artikler:

Subjekt (filosofi) – et begreb inden for filosofi
Subjekt (grammatik) – et begreb inden for grammatik og sprogvidenskab